Арту́р Серге́евич Папоротный () — российский игрок в пляжный футбол, защитник. Мастер спорта международного класса. Двукратный чемпион мира (2011, 2021).

Биография 
Родился 28 ноября 1985 года в поселке Мирный Брянской области. В детстве в течение 10 лет занимался баскетболом, с юношеского возраста стал играть в большой футбол на любительском уровне. В 2009 году начал заниматься пляжным футболом, попав во вновь созданный клуб «СИТИ». Первый тренер — С. Н. Степанов.

Выступал за клубы «СИТИ» (Санкт-Петербург), «Майна-Вира» (Краснодар), «Строгино» (Москва), «Кристалл» (Санкт-Петербург). В составе «Строгино» — бронзовый призёр чемпионата России (2012), в составе «Кристалла» — чемпион России (2013, 2015, 2016), серебряный призёр (2014). Обладатель Кубка европейских чемпионов (2014, 2015).

С 2011 года выступает за сборную России по пляжному футболу. Дебютировал на этапе Евролиге в Берлине. После этого был включен в заявку на чемпионат мира ,который проходил в Италии. Чемпион мира 2011 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, победитель Европейских игр 2015 года, серебряный призер Межконтинентального кубка (2014). Победитель Евролиги 2011, 2014 и 2017 годов, в 2014 году и 2017 годах был признан MVP турнира.

Достижения 
 Чемпион мира (2011)
Лучший игрок Суперфинала Евролиги-2017

Примечания

Ссылки 
 Футбольный клуб «CITY» Санкт-Петербург
 Профиль на сайте РФС
 Артур Папоротный: «В „Барселону“ и „Зенит“ попасть не мечтал»

Игроки в пляжный футбол России
Игроки сборной России по пляжному футболу
Чемпионы мира по пляжному футболу
Чемпионы Европейских игр по пляжному футболу
Игроки ПФК «Сити»
Игроки ПФК «Майна-Вира»
Игроки ПФК «Строгино»
Игроки ПФК «Кристалл»